China Open 2017 steht für folgende Sportturniere:

 China Open 2017 (9-Ball), Poolbillardturnier
 China Open 2017 (Badminton), Badmintonturnier
 China Open 2017 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2017 (Squash), Squashturnier 
 China Open 2017 (Tennis), Tennisturnier
 China Open 2017 (Tischtennis), Tischtennisturnier